Борис Лурье:* Лурье, Борис Бениаминович (1940—2020) — российский математик, доктор физико-математических наук, профессор, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского отделения Математического института им. В. А. Стеклова.
 Лурье, Борис Дмитриевич (1949—2017) — российский архитектор-реставратор.
 Лурье, Борис Эльевич (1924—2008) — американский художник-авангардист, основатель движения NO!Art.